Lohmann est un patronyme porté par les personnalités :

 Dietrich Lohmann (1943-1997), un cadreur allemand
 Heinz Lohmann (1934-), un organiste allemand
 Jacob Lohmann (né en 1974), un acteur danois
 Karl Lohmann (1898-1978), un biochimiste allemand
 Katie Lohmann (1980-), une modèle et actrice américaine
 Paul Lohmann (1926-1995), un directeur de la photographie américain
 Ulf Lohmann, un compositeur allemand de musique électronique
 Walter Lohmann (1911-1993), coureur cycliste allemand

Voir aussi 
 Lohmann Brown, une variété de poule hybride